Wicket steht für:

 Wicket, ein Begriff in der Sportart Cricket
 Apache Wicket, ein Web-Framework für die Programmiersprache Java
Wicket Wystri Warrick, eine Figur im Star Wars Universum